Райл () — английская фамилия.

Известные носители:
  (1856—1925) — английский священник, исследователь Ветхого Завета.
 Райл, Гилберт (1900—1976) — английский философ, один из основоположников лингвистической философии.
 Райл, Мартин (1918—1984) — английский радиоастроном, лауреат Нобелевской премии по физике.
 Райл, Юджин (род. 1936) — американский антрополог, эмерит-профессор Калифорнийского университета.

 Райл — персонаж книги Л. Ф. Баума «Жизнь и приключения Санта Клауса».